Zosterops griseovirescens — вид воробьиных птиц из семейства белоглазковых (Zosteropidae). Подвидов не выделяют.

Распространение 
Эндемики острова Аннобон.

Описание 
Длина тела 12 см. Две взвешенные птицы весили по 11 г. Верх головы и верхняя сторона тела серовато-оливковые. Горлыщко и брюшко бледно-серно-зелёные. Центральная часть хвоста оливково-зелёная, остальная — черноватая. Ноги коричневато-серые. Клюв черноватый или рогово-коричневый.

Самцы и самки похожи.

Биология 
Питаются преимущественно мелкими насекомыми.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус VU.

Примечания

Ссылки 
 https://birdsoftheworld.org/bow/species/anweye1/cur/introduction?login

Белоглазковые